Yrjö Hakala (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1942, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1948-49 || Ilves Tampere || SM-sarja ||5 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1949-50 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||6 ||3 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1950-51 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||9 ||3 ||12 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1951-52 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||8 ||3 ||11 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1952-53 || HPK Hämeenlinna || SM-sarja ||10 ||10 ||2 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1953-54 || HPK Hämeenlinna || SM-sarja ||10 ||22 ||3 ||25 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1954-55 || Tammerfors Bollklubb || SM-sarja ||10 ||10 ||7 ||17 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1955-56 || Tappara Tampere || SM-sarja ||10 ||12 ||1 ||13 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1956-57 || Tappara Tampere || SM-sarja ||9 ||4 ||0 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1957-58 || Tappara Tampere || SM-sarja ||11 ||12 ||11 ||23 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1958-59 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||12 ||7 ||19 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1959-60 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||5 ||3 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1960-61 || Tappara Tampere || SM-sarja ||4 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1961-62 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||4 ||1 ||5 ||11 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1962-63 || Tappara Tampere || SM-sarja ||16 ||7 ||3 ||10 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1963-64 || SaiPa Lappeenranta || SM-sarja ||14 ||5 ||2 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1964-65 || SaiPa Lappeenranta || SM-sarja ||18 ||7 ||3 ||10 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1965-66 || SaiPa Lappeenranta || SM-sarja ||20 ||2 ||3 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1966-67 || SaiPa Lappeenranta || SM-sarja ||22 ||0 ||4 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1967-68 || SaiPa Lappeenranta || SM-sarja ||10 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneur personnels 
1959 : trophée Raimo-Kilpiö

Notes et références 

Naissance en avril 1932
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Tappara
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Tammerfors Bollklubb
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du HPK Hämeenlinna
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö